Республика Алтай включает 1 городской населённый пункт — город республиканского значения, в рамках организации местного самоуправления образует отдельный городской округ.

Город

Бывшие посёлки городского типа 

 Акташ — пгт с 1957 до 1994 года.

 Сёйка — пгт с 1966 года до 1994 года.

 Чемал — пгт с 1970 года до 1988 года.

См. также 
 Административно-территориальное деление Республики Алтай
 Населённые пункты Республики Алтай
 Сельские поселения Республики Алтай

Примечания 

Алтай